Gair ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Gair (1839–1927), amerikanischer Erfinder
 Thomas Ashton, 1. Baron Ashton of Hyde (1855–1933), britischer Politiker
 Vince Gair (1901–1980), australischer Politiker
 George Gair (1926–2015), neuseeländischer Politiker
 James Gair (1927–2016), amerikanischer Linguist

Gair steht für:

 Gair-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika